Osoby:
 Mathieu Boots – niderlandzki piłkarz
 Ron Boots – niderlandzki kompozytor
 Tubby Boots – amerykański komik

Inne:
 Boots – brytyjska sieć aptek

Zobacz też:
 Alliance Boots
 Bohtz
 Bots
 Bouts
 Kinky boots
 Little Boots